Metcalfe kan som auktorsförkortning betyda:

 John William Metcalfe
 Margot Emma Metcalfe

Robotskapade auktorsförkortningar